Primadonna bzw. Prima Donna steht für:

 Primadonna, (italienisch, deutsch „erste Dame“), „erste“ Sängerin einer Operngesellschaft
 Primadonna (Schiff), Flusskreuzfahrtschiff auf der Donau
 Prima Donna (Oper), Oper in zwei Akten von Rufus Wainwright von 2009
 Prima Donna (Popband), britische Popgruppe
 Luftwaffensender Primadonna, Rundfunksendeanlage
Siehe auch:
 Prima Donnas